de bijnaam van Jack Middelburg.
een computerspel, Jumping Jack (computerspel).